Edwardsville (Alabama)
 Edwardsville (Illinois)
 Edwardsville (Kansas)
 Edwardsville (Pennsilvània)